Flamingo har flere betydninger:
 Flamingo (fugl), en familie af fugle.
 Flamingo (materiale), en polymer, der blandt andet bruges som isoleringsmateriale.

Se også 
 Flamingo Records, et dansk pladeselskab.
 Flamenco, et musikstil
 Flamengo, en brasiliansk bydel